Ударная группа — исторический военный термин, получивший распространение в советской военной науке в 30-х годах XX века в ходе развития теории глубокой операции и глубокого боя.

В рамках представлений того времени ударная группа представляла из себя элемент боевого порядка стрелковых частей Красной Армии (РККА) сформированный для нанесения главного удара.

История 
Основные положения об организации ударных групп были закреплены в Боевом уставе Красной Армии, от 1927 года. Как правило, в состав ударной группы в наступательных действиях выделялось основная масса средств огневого воздействия и не менее двух третей сил пехоты; остальные силы и средства направлялись в состав сковывающей группы. Например, дивизионная ударная группа состояла минимум из двух стрелковых полков, наступающих в одном эшелоне; ширина фронта её наступления составляла около 2—2,5 километров (иногда более). В обороне ударная группа держалась во втором эшелоне и предназначалась для уничтожения сил противника, прорвавших оборонительные порядки сковывающей группы. В некоторых ситуациях ударные группы создавались для нанесения вспомогательных ударов на второстепенных направлениях. В полной мере организационный состав, боевые задачи и порядок задействования ударной группы были отражены в ПУ 36.

На основе боевого опыта Великой Отечественной войны был сделан вывод о нецелесообразности разделения боевого порядка на сковывающую и ударную группу. В дальнейшем, понятие ударная группа стало применяться для обозначения войск ударной группировки.

См. также 
 Ударная группа Селивачёва

Примечания

Литература 
 Директива главнокомандующего войсками Юго-Западного направления командующему войсками Южного фронта о создании и задачах ударной группы с целью обеспечения отвода 9-й и 18-й армий, от 14 августа 1941 года.
 Оперативное управление Генерального штаба РККА, Операция 33-й и 43-й армий на Вяземском направлении.
 Командование Воронежского фронта, Донесение командования Воронежского фронта, от 12 апреля 1943 года.

Устаревшие и вышедшие из употребления военные термины
Элементы боевого порядка